Ferulago autumnalis är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Thiébaut. Ferulago autumnalis ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
autumnalis